Baab steht für: 
 Baab, deutscher Name der Gemeinde Báb (Slowakei)

Baab ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Baab (1908–nach 1973), deutscher SS-Untersturmführer und Gestapo-Kriminalsekretär 
 Mike Baab (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler

BAAB steht für: 
 Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten

Siehe auch:
 Babb
 BAB

Abkürzung